Zoran Janković - em búlgaro, Зоран Янкович e em sérvio, Зоран Јанковић (Inđija, 8 de fevereiro de 1974) é um ex-futebolista búlgaro de etnia sérvia.

Carreira 
Alcançou relativo destaque defendendo o Dalian Shide, entre 2002 e 2007. Jogou ainda por Železnik, Vojvodina, Litex Lovech, Ethnikos Achna e Inđija.

Seleção
Sérvio de nascimento, Janković rejeitou defender a Seleção de seu país natal, preferindo jogar pela Seleção Búlgara, jogando por lá entre 2002 e 2007.

Participou da Eurocopa de 2004, único torneio com a camisa da Seleção, que contou com outros dois jogadores nascidos na ex-Iugoslávia (o também sérvio Zlatomir Zagorčić e o bósnio Predrag Pažin). A Bulgária caiu na primeira fase, sem marcar pontos.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Bulgária
Búlgaros do século XX
Búlgaros do século XXI
Futebolistas do Ethnikos Achnas
Futebolistas do PFC Litex Lovech
Jogadores da Seleção Búlgara de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2004